"Șieu" pode ser as seguintes localidades romenas:
 Șieu (Maramureș)
 Șieu (Bistrița-Năsăud)
 Șieu-Măgheruș, em Bistrița-Năsăud
 Șieu-Odorhei , em Bistrița-Năsăud

Desambiguações de topônimos